Daluo bezeichnet:

 Daluo (Bazhou) (大罗镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daluo (Menghai) (打洛镇), Großgemeinde im Kreis Menghai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daluo (Qing’an) (大罗镇), Großgemeinde im Kreis Qing’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daluo (Sha) (大洛镇), Großgemeinde im Kreis Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Daluo (Yilong) (大罗乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan